Oculi peut désigner :
 le pluriel d'oculus (ouvertures pratiquées sur un comble de voûte).
 Oculi, une fête chrétienne.